Fortoul est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Baptiste Fortoul (1812-1890), homme politique français ;
 Hippolyte Fortoul (1811-1856), homme politique, homme de lettres et historien français.